Dobreni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dobreni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț

 Dobreni (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Dobreni (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman